

Geografia 
 Tum – città dell'Etiopia

Sigle 
 Technische Universität München – Università tecnica di Monaco
 Technische Universität Magdeburg – università tecnica di Magdeburgo

Codici 
 TUM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tumut (Australia)
 tum – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua tumbuka
 TUM – codice ISO 3166-2:PE della regione di Tumbes (Perù)

Persone 
 Hervé Tum – calciatore camerunese

Altro 
 Tum – altro nome di Atum, divinità egizia